L'édition 2018 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Martin Kližan remporte l'épreuve en simple, Roman Jebavý et Andrés Molteni celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Guido Pella, de l'Espagnol Albert Ramos Viñolas, des Français Richard Gasquet et Gaël Monfils, du Portugais João Sousa et de l'Uruguayen Pablo Cuevas. Il est remplacé par Nikoloz Basilashvili, Mikhail Kukushkin, Taro Daniel, Jaume Munar, Laslo Djere et Radu Albot.

Pendant le tournoi 
Il n'y a plus aucune têtes de série en lice en 1/2 finale. Les 4 premières ont d'ailleurs été éliminées dès leur entrée en lice. La finale oppose deux joueurs issus des qualifications.

Lauréats 
Martin Kližan remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Denis Istomin. C'est la  fois qu'il triomphe dans un tournoi en étant issu des qualifications. Il reste par ailleurs invaincu en finale (6 finales, 6 titres).

Roman Jebavý et Andrés Molteni décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Daniele Bracciali et Federico Delbonis. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Kitzbühel
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Sport en Autriche en 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis en juillet 2018
Tennis en août 2018